spil (plant), de hoofdas van een samengestelde structuur bij planten
 spil (fruitteelt), een in een bepaalde vorm gesnoeide boom, die bestaat uit een stam op een zwakke onderstam
 as (mechanica), de as van een draaiend voorwerp
 onderdeel van een spiltrap
 spil of stopperspil, een verdedigende middenvelder in het voetbal